Kongruencja (łac. congruere – iść razem, zgadzać się) – termin oznaczający zgodność, harmonię, a stąd również odpowiedniość i stosowność rozważanych obiektów. Może oznaczać między innymi:
 kongruencja – w językoznawstwie inna nazwa związku zgody;
 kongruencja – w matematyce relacja równoważności definiowana w dowolnym systemie algebraicznym, w tym:
 kongruencja liczb całkowitych,
 kongruencja macierzy,
 kongruencja figur geometrycznych.

Zobacz też 
 przystawanie